Ce tableau recense les Premiers ministres de Malaisie depuis le , date de son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni.

Notes et références

Voir aussi 
 Politique en Malaisie

Politique en Malaisie
Personnalité politique malaisienne
Malaisie
premier ministre